Cleeve – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset

 Cleeve – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Cleeve – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire